Союз стрелков Литвы () — литовская неполитическая общественная военизированная организация, особое подразделение под управлением министерства охраны края Литвы - с 2023 года планируемая к переподчинению правительству Литвы, призванное обучать гражданское население самообороне и вести партизанскую войну, на организацию также возложены задачи поддержки органов правопорядка, охраны края и органов самоуправления.

Деятельность союза регулируется законом "Союза стрелков Литвы" принятым сеймом Литвы, а также уставом организации подтверждённым министром охраны края.

Одними из родственных по цели и реализации организаций являлись - финский Шюцкор, латышские Айзсарги.

История 

Союз образован в 1919 году в качестве ополчения. Литовские стрелки из этого союза участвовали во всех войнах Литвы XX века, приняв боевое крещение во время советско-литовской войны. Часть литовских стрелков участвовала и в Клайпедском восстании, когда литовцы выбили из Клайпеды гарнизон французского экспедиционного корпуса. До 1940 года эта организация была самой сильной в Литве: в её составе были как этнические литовцы, так и белорусы, и русские. После ввода советских войск в Литву в 1940 году союз был запрещён, а большая часть его членов была арестована.
В послевоенные годы выжившие литовские стрелки ушли к «лесным братьям». В 1989 году в Литве был возрождён Союз стрелков, однако былой популярности он до сих пор не достиг: численность составляет в настоящий момент по самым скромным оценкам всего 7 тысяч человек (при численности в 61 тысячу человек до Второй мировой войны). 61% участников Союза — это «Юные стрелки», подростки в возрасте от 12 до 18 лет, члены одноимённого объединения; всего 8% — «Активные стрелки», отслужившие в армии, остальные 31% — «Пассивные стрелки».

Стрелок 
Стрелок  — согласно законодательству гражданин Литвы, являющийся членом организации и давший присягу или клятву стрелка. 

 Боевой стрелок - совершеннолетний член союза, давший присягу и платящий членские взносы. Имеющий военную специальность (стрелок-автоматчик, марксман, пулемётчик и т.д.), состоящий в боевом подразделении. В мирное время не обладает статусом военнослужащего -  однако в силу вспомогательной функции союза, во время несения службы - стрелок наделяется определёнными правами относительно применения силы (в том числе табельного оружия) оказывая помощь полицейским или другим силовым структурам описанными в законодательстве. Боевой стрелок имеет право на хранение дома оружия в том числе и автоматического. В случае объявления военного положения боевые стрелки причисляются к военнослужащим.   

 Вспомогательный стрелок - также совершеннолетний член союза, давший присягу и платящий членские взносы. Данный тип стрелков задействован в вспомогательных подразделениях и зачастую представляет из себя отдельные роты и взводы пожарных бригад и полевых медиков, волонтёров, специалистов информационных технологий - выполняющих задачи мирного времени и в случае ЧП. 

 Юный стрелок - несовершеннолетний член союза, давший клятву и оплативший единоразовый взнос. Данный тип стрелков занимается волонтёрской деятельностью а также участвует в военно-патриотическом воспитании молодёжи, занимается презентацией деятельности союза через общественные мероприятия и школьные занятия, помимо этого по установленным программам проходит 4 этапную подготовку к "действительной военной службе" состоящей из занятий направленных на повышение выживаемости стрелка в дикой природе и базовым элементам тактики боя. Юные стрелки часто участвуют в соревнованиях и тактических полевых учениях, летом-же для сдачи тестов отправляются в летние лагеря стрелков. При этом в законе союза указывается то что юные стрелки не имеют право на полноценный допуск к боевому оружия кроме калибров определённой категории, также им запрещается изучать полноценные элементы ведения войны (поскольку это является военным преступлением). В случае военного положения данный тип стрелков должен будет участвовать и организовывать гражданское ненасильственное сопротивление через саботаж и протесты. 

Поведение и аспекты службы стрелка описываются в этическом кодексе.

Приказы стрелкам 
Основные принципы союза сформулировал , в 1927 году издав приказы стрелкам:

На русском:

 Защити независимость Литвы и литовскую землю.
 Просвещайся и просвещай.
 Укрепляй волю и тело.
 Будь дисциплинированным и вежливым.
 Уважай оружие.
 Будь честен и справедлив.
 Держи слово.
 Будь бдителен.
 Защищай государственную собственность.
 Береги имя стрелка и честь литовца.

На литовском:

 Gink Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvišką žemę.
 Švieskis ir šviesk.
 Stiprink valią ir kūną.
 Būk drausmingas ir mandagus.
 Gerbk ginklą.
 Būk tiesus ir teisingas.
 Tesėk žodį.
 Būk budrus.
 Saugok valstybės turtą.
 Brangink šaulio vardą ir lietuvio garbę.

Типы подразделений 
Союз стрелков Литвы делится на 10 сборных (отрядов) — оперативно-боевых, административно-хозяйственных единиц, согласно уездам Литвы.

Типичный состав сборной состоит из рот, отдельных взводов. Роты образуют взводы, взводы образуют отделения.

В роте должно быть — не менее 57 стрелков. Минимальная численность взводов и отдельных взводов — 18 стрелков.

В отделении — не менее 6 стрелков.

Структура

Вооружение и снаряжение

Должностные знаки различия и цвета беретов

Комментарии

Примечания

Литература 
 Tadeusz Piotrowski. Poland's Holocaust: Ethnic Strife, Collaboration with Occupying Forces and Genocide.... McFarland & Company, 1997. ISBN 0-7864-0371-3.
 Niwiński, Piotr. Ponary : miejsce ludzkiej rzeźni. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2011.
 Czesław Michalski. Ponary - Golgota Wileńszczyzny. Konspekt nº 5, Winter 2000–2001, a publication of the Academy of Pedagogy in Kraków.
 Stanisław Mikke, 'W Ponarach'. Relation from a Polish-Lithuanian memorial ceremony in Panerai, 2000.
 Jokubauskas, V. Mažųjų kariuomenių galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda, 2014.
 Nefas, M. Lietuvos šaulių sąjungos ryšiai su išeivija JAV: Antano Žmuidzinavičiaus atvejis. Acta historica universitatis Klaipedensis. XXVIII. Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918 - 1940: Case Studies and Comparisons. Klaipėda, 2014. p. 103 - 124.
 Nefas, M. Siekiai suaktyvinti studentų šaulių veiklą XX a. 4-ajame dešimtmetyje. Lietuvos studentų korporacijos tarpukariu. Vilnius: Diemedis, 2013.
 Nefas, M. Šauliai valstybės tarnyboje ir valstybinėse įmonėse Klaipėdos krašte 1923–1939 m. Istorija, 2012, t. 86, Nr. 2. ISSN 1392-0456, E-ISSN 2029-7181. p. 3 – 10. (Duomenų bazėse: ABC-CLIO Historical Abstracts, CEEOL, TOC Premier, EBSCO Publishing: Academic Search Complete, Central &Eastern European Academic Source, MLA International Bibliography.)
 Nefas, M. Šaulių vaidmuo Klaipėdos krašto gynybos sistemoje. Istorija, 2012, t. 87, Nr. 3. ISSN 1392-0456, E-ISSN 2029-7181. p. 16 – 24. (Duomenų bazėse: ABC-CLIO Historical Abstracts, CEEOL, TOC Premier, EBSCO Publishing: Academic Search Complete, Central &Eastern European Academic Source, MLA International Bibliography.)
 Lietuvos šaulių sąjunga: praeitis, dabartis, ateitis. Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, 2009.
 Nefas, M. Lietuvos šaulių sąjungos ideologija: vidiniai ir išoriniai jos kūrėjai 1918 – 1940 m. Lietuvos šaulių sąjunga: praeitis, dabartis, ateitis.Mokslinių straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-39-056-5. Kaunas: UAB „Arx Baltica“, 2009. p. 11 – 24.
 Lietuvos šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje 1919 – 2004. Kaunas, 2005.
 Vareikis, V. Šaulių sąjunga, lenkai, žydai: LŠS ideologijos ir propagandos bruožai. Lietuvos šaulių sąjungos istorijos fragmentai. 2002 m. kovo 7 d. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2002.
 Lietuvos šaulių sąjungos istorija. Sud. Liekis, A. Vilnius, 1992.
 Vladas Putvinskis- Pūtvis. Gyvenimas ir parinktieji raštai. Antroji laida. Vyr. Redaktorius Marcinkevičius-Mantautas, A. Čikaga, 1973.
 Matusas J. Šaulių sąjungos istorija. Sydney, 1966.
 Nepriklausomai Lietuvai. Red. Petrušaitis, P. Čikaga, 1965.

Ссылки 
 Официальный сайт организации 
 Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymas 

Военизированные организации
Нерегулярные войска Литвы
Независимость Прибалтики
Литовский национализм